Bisse peut désigner :
 un bisse, notamment dans le canton du Valais, un bief ou un canal d'irrigation ;
 Bisse, une commune de Hongrie située dans le département de Baranya.